„Света Богородица Фанеромени“ може да се отнася за:

 „Света Богородица Фанеромени“, църква в Костур (Кастория), дем Костур, Гърция;
 „Света Богородица Фанеромени“, женски православен манастир в град Костур (Кастория), дем Костур, Гърция;
 „Света Богородица Фанеромени“, църква югоизточно от югоизточно от Неа Скиони, на брега на Солунския залив, Гърция.
 „Света Богородица Фанеромени“ - църква в гръцката част на Никозия